Irizar, isla kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Irizar, isla (ö i Antarktis, lat -65,22, long -64,20), 
 Irizar, isla (ö i Antarktis, lat -63,54, long -56,68), 

Robotskapade Antarktisförgreningar